Lombard Street kan syfta på:

 Lombard Street, London
 Lombard Street, San Francisco
 Lombard Street, Baltimore
 Lombard Street, Philadelphia